Legende:

Der Mannheimer HC wurde zum ersten Mal Deutscher Hallenhockeymeister.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde fand gemeinsam mit den Damen in der Max-Schmeling-Halle Berlin statt.

Aufstieg 
Als Gruppensieger aus der 2. Hallenhockey-Bundesliga stiegen auf: Großflottbeker THGC (Nord), TSV Leuna (Ost), Stuttgarter Kickers (Süd), DSD Düsseldorf (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 09/10

2009
Hockey 2009
Hockey 2010